Run the Jewels 2 — другий студійний альбом американського хіп-хоп дуета Run the Jewels.

Список композицій

Примітки